Dies ist eine Liste aller DDR-Wasserballmeister. Sie wurden in der Zeit von 1949 bis 1990 ermittelt.

Herren

Chronologie 
Es wurden 42 DDR-Wasserballmeisterschaften durchgeführt.

Alle DDR-Meister 
Es wurden 9 Vereine DDR-Meister.

Siehe auch
 Liste der DDR-Wasserballpokalsieger
 Liste der deutschen Wasserballmeister
 Wasserball

Wasserball (DDR)
DDR, Meister